Јекатерина Макарова и Јелена Веснина су освојиле турнир. У финалу су савладале Џан Хаоћинг и Монику Никулеску са 6:0, 6:0.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Извори 
 Резултати такмичења на сајту wimbledon.com
 
Вимблдон — женски парови
Вимблдон 2017.